Ray kan syfta på

Ray (film) - amerikansk film från 2004
Ray (musikalbum) -  av L'Arc~En~Ciel
Ra'y – i islamisk rättsterminologi
 Ray-Ban – glasögontillverkare

Personer 
 Daniel Adams-Ray, rappare
 Kersti Adams-Ray, journalist och programledare
 Ray Bradbury, science fiction-författare
 Ray Charles, amerikansk sångare och pianist
 Ray Hanken, tränare och utövare av amerikansk fotboll
 Sugar Ray Leonard, boxare
 Ray Manzarek, musiker
 Gene Anthony Ray, dansare och skådespelare
 Greg Ray, racerförare
 James Earl Ray, mannen som mördade Martin Luther King
 John Ray, botaniker
 Johnnie Ray, sångare
 Man Ray, fotograf och filmare
 Rabi Ray, indisk politiker
 Rachael Ray, kokboksförfattare och programledare
 Satyajit Ray, indisk regissör och musiker
 Sugar Ray Robinson, boxare
 Ray Sawyer, amerikansk sångare
 Ted Ray, brittisk golfspelare

Fiktiva figurer 
Ray Stantz - fiktiv figur i Ghostbusters
Ray (Star Wars) - fiktiv figur i Star Wars episod VII

Geografi

Frankrike 

 Ray-sur-Saône – en kommun i departementet Haute-Saône,

Indien 

 Rāy, ort, Jharkhand, Rānchī,

USA 
 Ray County

Se även
 Mount Ray – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar